Huallaga bezeichnet:

 Distrikt Huallaga, Distrikt in der Provinz Bellavista in der Region San Martín (Peru)
 Provinz Huallaga, Provinz in der Region San Martín (Peru)
 Río Huallaga, Fluss in Peru

siehe auch:
 das Huallaga-Tal in Peru